СЭЗ — аббревиатура.
 СЭЗ — свободная или другими словами особая экономическая зона.
 СЭЗ Тэгу-Кёнбук
 СЭЗ Сугд
 СЭЗ «Находка»
 СЭЗ — санитарно-эпидемиологическое заключение.